Ramersdorf ist der Ortsname von

 Ramersdorf (Bonn), Stadtteil von Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Ramersdorf (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Ramersdorf (München), Stadtteil von München, Bayern
 Ramersdorf (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern

 Ramersdorf (Gemeinde Altenberg), Ortschaft von Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich